est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcènyne
 diisopropényldiacétylène, numéro CAS 

 Dérivé du benzène
 à substituants non cycliques
 1-butynyl-benzène, numéro CAS 
 2-butynyl-benzène, numéro CAS 
 3-butynyl-benzène, numéro CAS 
 1,2-butadiènyl-benzène, numéro CAS 
 1,3-butadiényl-benzène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-1,3-butadiényl-benzène, numéro CAS 
 E-1,3-butadiényl-benzène, numéro CAS 
 (1-méthylène-2-propényl)-benzène, numéro CAS 
 1-méthyl-2-(1-propynyl)-benzène, numéro CAS 
 1-méthyl-3-(1-propynyl)-benzène, numéro CAS 
 1-méthyl-4-(1-propynyl)-benzène, numéro CAS 
 (1-méthyl-1,2-propadiényl)-benzène, numéro CAS 
 1-éthyl-2-éthynyl-benzène, numéro CAS 
 1-éthyl-3-éthynyl-benzène, numéro CAS 
 1-éthyl-4-éthynyl-benzène, numéro CAS 
 1,2-diéthényl-benzène ou ortho-divynyl-benzène, numéro CAS 
 1,3-diéthényl-benzène, numéro CAS 
 1,4-diéthényl-benzène, numéro CAS 
 1-éthynyl-2,4-diméthylbenzène, numéro CAS 
 1-éthynyl-3,5-diméthylbenzène, numéro CAS 
 à substituants cycliques
 (cyclopropylidène méthyl)-benzène, numéro CAS 
 (1-méthyl-2-cyclopropén-1-yl)-benzène, numéro CAS 
 méthylènecyclopropyl-benzène ou 1-(méthylène)-2-phénylcyclopropane, numéro CAS 
 1-cyclobutén-1-yl-benzène, numéro CAS 
 3-phényl-cyclobutène, numéro CAS 
 tricyclo[6.2.0.03,6]déca-1(8),2,6-triène, numéro CAS 
 tricyclo[6.2.0.02,5]déca-1,5,7-triène, numéro CAS 
 Naphtalène
 1,2-dihydronaphtalène, numéro CAS 
 1,4-dihydronaphtalène, numéro CAS 
 Indène
 1-méthyl-1H-indène, numéro CAS 
 2-méthyl-1H-indène, numéro CAS 
 3-méthyl-1H-indène, numéro CAS 
 4-méthyl-1H-indène, numéro CAS 
 5-méthyl-1H-indène, numéro CAS 
 6-méthyl-1H-indène, numéro CAS 
 7-méthyl-1H-indène, numéro CAS 
 1-méthylèneindane ou 2,3-dihydro-1-méthylène-1H-indène, numéro CAS 
 2-méthylèneindane, numéro CAS 
 2,3-dihydro-1,3-méthano-1H-indène, numéro CAS 
 2,2a,2b,3,5a,5b-hexahydro-1,2,3-méthéno-1H-cycloprop[cd]indène, numéro CAS 

 Composé bicyclique
 5,5'-bicyclopentadiényl, numéro CAS 
 1,4-bicyclopropylbuta-1,3-diyne, numéro CAS 
 2a,4a,6a,6b-tétrahydrocyclopenta[cd]pentalène, numéro CAS 
 1a,3a,5a,5b-tétrahydro-1-méthylène-1H-cyclobuta[cd]pentalène, numéro CAS 
 7,8-bis(méthylène)-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diéne, numéro CAS 
 9-méthylène-bicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-triène, numéro CAS 

 Composé polycyclique
 basketène ou pentacyclo[4.4.0.02,5.03,8.04,7]déc-9-ène, numéro CAS 
 bullvalène ou tricyclo[3.3.2.02,8]déca-3,6,9-triène, numéro CAS 
 tricyclo[5.2.1.03,6]déca-2,5,8-triène, numéro CAS 
 tétracyclo[5.3.0.02,6.03,10]déca-4,8-diène, numéro CAS 
 octahydro-3-méthylène-1,2-méthanodicyclopropa[cd,gh]pentalène, numéro CAS 
 pentacyclo[4.4.0.02,5.03,8.04,7]déc-9-ène, numéro CAS 
 [5]prismane ou hexacyclo[4.4.0.02,5.03,9.04,8.07,10]décane, numéro CAS 
 hexacyclo[4.4.0.02,4.03,9.05,7.08,10]décane, numéro CAS